Łosiniec – nieoficjalna nazwa osady wsi Osetna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Lipiany.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Przypisy 

Osetna